

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Jegławki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 Jegławki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo

Zobacz też 
 Stare Jegławki